NGC 2706 (другие обозначения — UGC 4680, MCG 0-23-17, ZWG 5.36, IRAS08536-0222, PGC 25102) — спиральная галактика в созвездии Гидры. Открыта Льюисом Свифтом в 1886 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 2706 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 2706 в группу также входят NGC 2695, NGC 2699 и NGC 2708.

Примечания 

 

2706
Гидра (созвездие)